21-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 19 по 23 августа 1987 года в западногерманском городе Дуйсбурге (ранее мировое первенство уже проводилось здесь в 1979 году). Были разыграны 18 комплектов наград, в том числе 12 в гребле на байдарках и 6 в гребле на каноэ.

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки

Медальный зачёт 

|- 
| 1 || align=left |  || 2 || 5 || 2 || 9
|-
| 2 || align=left |  || 5 || 1 || 2 || 8
|-
| 3 || align=left |  || 2 || 1 || 4 || 7
|- 
| 4 || align=left |  || 1 || 3 || 0 || 4
|- 
| 5 || align=left |  || 0 || 2 || 2 || 4
|- 
| 6 || align=left |  || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| 7 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 8 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|- 
| 9 || align=left |  || 2 || 0 || 0 || 2
|- 
| 10 || align=left |  || 1 || 1 || 0 || 2
|- 
| 11 || align=left |  || 1 || 0 || 2 || 3
|- 
| 12 || align=left |  || 0 || 1 || 1 || 2
|- 
| 13 || align=left |  || 0 || 0 || 2 || 2
|- 
| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 0 || 1
|- 
| 15 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|- 
| 16 || align=left |  || 0 || 0 || 1 || 1
|- 
| colspan=2 | Итого || 18 || 18 || 18 ||54
|}

Ссылки 
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Чемпионаты мира в ФРГ
Международные спортивные соревнования в Дуйсбурге
Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ в Германии
Август 1987 года